

Muziek 
Dreamscape (band), een Duitse band

 Dreamscape (Ron Boots), een album uit 1990
 Dreamscape (Jamaaladeen Tacuma), een album uit 1995
 Dreamscape (Gil Mantera's Party Dream), een album uit 2009

 Dreamscape (Alexander Perls), een nummer uit 2006 van het album 009 Sound System
 Dreamscape (In Flames), een nummer van het album Lunar Strain uit 1994
 Dreamscape (Alan Parsons), een nummer van het album Try Anything Once
 Dreamscape Records, een platenlabel

Anders 
Dreamscape (film), een film uit 1984
Dreamscape Online, een internetprovider
Dreamscape (chat), een chatomgeving
Dreamscape (boek), een occulte roman uit 2011